Арнойя:

 Арнойя — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. 
 Арнойя — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Замок Арнойя — средневековый замок во фрегезии Арнойя поселка Селорику-ди-Башту округа Брага Португалии.